Aberdeen Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Aberdeen Historic District (North Carolina), NRHP-ID: 89000663
 Aberdeen Historic District (South Carolina), NRHP-ID: 75001711